Князь И́горь:
 Игорь Рюрикович (ок. 878—945) — русский князь, правитель Древнерусского государства, по летописи — сын Рюрика.
 Игорь Глебович (?—1195) — русский князь, сын князя Глеба Ростиславича, князь Рязанский.
 Игорь Ольгович (1096—1147) — русский князь, сын князя Олега Святославича, князь Новгород-Северский, великий князь Киевский (1146).
 Игорь Святославич (1151—1202) — русский князь из рода князей черниговских, сын Святослава Олеговича, князь Новгород-Северский, герой «Слова о полку Игореве».

В культуре 
 1890 — «Князь Игорь» — опера Александра Бородина.
 1969 — «Князь Игорь» — кинофильм-опера, экранизация оперы Александра Бородина.

См. также 
 Князь, Игорь Владимирович